Ванадий:
 Ванадий — элемент побочной подгруппы пятой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 23.
 Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» (ГОК) — российский производитель железно-рудного сырья. Входит в группу «Евраз».

См. также 
 :Категория:Ванадий